Hsieh Su-wei și Elise Mertens au fost campioanele en-titre. Hsieh a ales să nu concureze. Mertens s-a asociat cu Veronika Kudermetova, dar perechea a pierdut în primul tur în fața perechii japoneze Eri Hozumi și Makoto Ninomiya.

Chinezoaicele Xu Yifan și Yang Zhaoxuan au învins în finașî perechea americano-japoneză Asia Muhammad și Ena Shibahara cu scorul de 7–5, 7–6(7–4), câștigând titlul la dublu feminin la Indian Wells Masters 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main Draw

2022
WTA Tour 2022